Gracias a Dios – przylądek w Ameryce Środkowej, na granicy Nikaragui i Hondurasu
 Gracias a Dios – departament Hondurasu